Reuse steht für:
 Reuse, ein Gerät zum Fischfang
 Reusenantenne, eine Antennenbauform
 Reusenfallen, eine Gattung fleischfressender Pflanzen
 Reusenleitung, eine Freileitung zur Speisung von Antennen
 Kiemenreuse, Organsystem bei Fischen

Reuse ist der Familienname von:
 Clélia Rard-Reuse (* 1988), Schweizer Leichtathletin
 Émile Reuse (1883–1975), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wiederverwendung für Re-use
 Reusse